A Campanha Nacional de Educandários Gratuitos - CNEG foi um movimento que teve lugar na década de 1950, atividade títpica de voluntariado que tinha como objetivo a oferta do ensino secundário para atender a população carente nas diferentes localidades brasileiras.

Ligações externas 
 

História da educação no Brasil